Шафран поздний () — клубнелуковичное травянистое многолетнее растение, вид рода  семейства .

Луковица 11-25 мм в диаметре, яйцевидная. Растение многолетнее длиной до 15 сантиметров. Листья длинные, тонкие, зелёные. Прицветники зелёные. Цветы не пахнут. Прицветники обычно опушенные, белого или бледно-жёлтого цвета. Лепестки от бледно-сиреневого до тёмно-фиолетового цвета.

Вид распространён в Марокко, Португалии, Гибралтаре, Испании.

Растёт на каменистых местностях. Цветёт с октября по ноябрь.

Вид используется в культуре с 1843 года как декоративное растение.

Примечания

Ссылки 
 Flora Vascular 
 United States Department of Agriculture

Шафран
Флора Европы
Флора Северной Африки